Thankful est un mot anglais signifiant « reconnaissant ». Il peut faire référence à :

 , album d'Aaron Pritchett sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Flavour N'abania sorti le  ;
 , album de Kelly Clarkson sorti le  ;
 , album de Mary Mary sorti le  ;
 , album de Natalie Cole sorti le .

Voir aussi